Blažek (masculin) et Blažková (féminin) sont un nom de famille d'origine tchèque. Ils peuvent faire référence à :

Personnalités 
 , footballeur tchèque,
 Jan Blažek, footballeur tchèque,
 Jaromír Blažek, footballeur tchèque,
 , joueuse tchèque de hockey,
 , joueur tchèque de hockey,
 Pavol Blažek, athlète slovaque,
 , athlète tchèque,
 , linguiste tchèque.

Lieux 

 Błażek, un village de Pologne.